Косые Ложки́ — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Парнинского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 52 км к югу от районного центра Шарыпово.

История 
Более ста лет населенный пункт значился как улус Косоложенский, ибо жили здесь хакасы. В период крестьянской колонизации территории в Косых Ложках стали селиться крестьяне. Одно время деревня была центром сельсовета. Есть начальная школа.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 68 мужчин и 67 женщин из 135 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района